Пол Мэттью Пресси (; род. 24 декабря 1958 года в Ричмонде, Виргиния) — американский профессиональный баскетболист и тренер. Отец Фила Пресси.

Карьера игрока 
Играл на позиции атакующего защитника и лёгкого форварда. Учился в колледже Западного Техаса и университете Талсы, в 1982 году был выбран на драфте НБА под 20-м номером командой «Милуоки Бакс». Позже выступал за команды «Сан-Антонио Спёрс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Всего в НБА провёл 11 сезонов. Два раза включался в 1-ю сборную всех звёзд защиты НБА (1985, 1986), а также один раз — во 2-ю сборную всех звёзд защиты НБА (1987). В 1982 году включался во 2-ю всеамериканскую сборную NCAA, а также признавался баскетболистом года среди студентов конференции Missouri Valley. Всего за карьеру в НБА сыграл 724 игры, в которых набрал 7664 очка (в среднем 10,6 за игру), сделал 2798 подборов, 3715 передач, 997 перехватов и 428 блок-шотов.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com  
 Статистика на сайте NBA.com  

Баскетболисты США
Баскетбольные тренеры США
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Родившиеся в Ричмонде (Виргиния)